2004 Голяма награда на Белгия е 50-о за Голямата награда на Белгия и четиринадесети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 26 август 2004 година на пистата Спа-Франкоршан близо до градчетата Спа и Франкоршан, Белгия.

Репортаж 
С това състезание Михаел Шумахер спечелва за седми път световното първенство по автомобилизъм, въпреки че Кими Райконен е на първа позиция. От самото начало Михаел се нуждае от шеста позиция (3 точки), за да стане шампион.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
2004 година в Белгия